Jean Payette (né le  à Cornwall, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1965-1966 || Royals de Cornwall || CJAHL ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1966-1967 || Oilers de Tulsa || LCPH ||59 ||8 ||10 ||18 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1967-1968 || Oilers de Tulsa || LCPH ||64 ||19 ||31 ||50 ||19 ||10 ||3 ||5 ||8 ||4
|- 
|1968-1969 || Roadrunners de Phoenix || WHL ||6 ||2 ||1 ||3 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1970-1971 || Oilers de Tulsa || LCH ||53 ||15 ||25 ||40 ||50 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1970-1971 || Roadrunners de Phoenix || WHL ||5 ||0 ||2 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1971-1972 || Oilers de Tulsa || LCH ||72 ||33 ||64 ||97 ||44 ||13 ||7 ||8 ||15 ||4
|- 
|1972-1973 || Nordiques de Québec || AMH ||71 ||15 ||29 ||44 ||46 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1973-1974 || Nordiques de Québec || AMH ||41 ||4 ||11 ||15 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1973-1974 || Nordiques du Maine || NAHL ||16 ||5 ||14 ||19 ||11 ||8 ||4 ||1 ||5 ||2
|-
|1974-1975 || Robins de Richmond || LAH ||41 ||10 ||27 ||37 ||28 ||7 ||4 ||2 ||6 ||4

|112 ||19 ||40 ||59 ||52 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en mars 1946
Naissance à Cornwall (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Nordiques de Québec
Joueur des Oilers de Tulsa (1968-1984)
Joueur des Nordiques du Maine
Joueur des Robins de Richmond
Attaquant de hockey sur glace